Erwin Stalder – calciatore svizzero
 Florian Stalder – ex ciclista su strada svizzero
 Josef Stalder – ginnasta svizzero
 Marvin Stalder – canottiere statunitense
 Reto Stalder – attore svizzero